|-
| 215301 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215302 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215303 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215304 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215305 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215306 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215307 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215308 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215309 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215310 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215311 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215312 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215313 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215314 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215315 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215316 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215317 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215318 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215319 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215320 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215321 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215322 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215323 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215324 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215325 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215326 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215327 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215328 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215329 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215330 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215331 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215332 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215333 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215334 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215335 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215336 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215337 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215338 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215339 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215340 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215341 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 215342 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215343 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215344 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215345 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215346 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215347 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215348 - || ||  || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 215349 - || ||  || Apache Point || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 215350 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215351 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215352 - || ||  || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 215353 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215354 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215355 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215356 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215357 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215358 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215359 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215360 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215361 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215362 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215363 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215364 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215365 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215366 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215367 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215368 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215369 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215370 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215371 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215372 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215373 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215374 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215375 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215376 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215377 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215378 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215379 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215380 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215381 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215382 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215383 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215384 - || ||  || Haleakala || NEAT
|-
| 215385 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215386 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215387 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215388 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215389 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215390 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215391 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215392 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215393 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215394 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215395 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215396 - || ||  || Palomar || NEAT
|-
| 215397 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215398 - || ||  || Desert Moon || B. L. Stevens
|-
| 215399 - || ||  || Socorro || LINEAR
|-
| 215400 - || ||  || Kitt Peak || Spacewatch
|}

 
5